Le nom Deseilligny peut faire référence à :

Patronyme 
 Alfred Deseilligny (1828-1875), directeur des forges du Creusot, administrateur des mines de Decazeville et homme politique français ;
 Jules Alfred Pierrot Deseilligny (1868-1918), astronome, physicien et sélénographe français, fils du précédent.

Autre 
 Deseilligny, cratère lunaire situé sur la face visible de la Lune, nommé en l'honneur de l'astronome.

Homonymie de patronyme